Девушки из Новолипок может означать:
 «Девушки из Новолипок» — роман польской писательницы Поли Гоявичыньской.
 «Девушки из Новолипок» — польский фильм 1937 года, реж. Юзеф Лейтес.
 «Девушки из Новолипок» — польский фильм 1985 года, реж. Барбара Сасс.